Estafeta —- designação antiga para quem entregava correspondência, carteiro
 Contínuo — profissional auxiliar para serviços gerais, também chamado de office-boy
 Estafeta (atletismo) — prova de atletismo
 Estafeta Carga Aérea — companhia aérea do México
 Motoboy — motociclista entregador de diversos tipos de encomendas, também referido como "estafeta"

Desambiguação